José Vitor Castiel
Castiel - anjo da cabala judaica

Localidades

Castiel (Grisões)